Oscil·lador de baixa freqüència (del seu nom en anglès Low Frequency Oscillator), oscil·lador electrònic que treballa a freqüència infrasònica, molt utilitzat en la música electrònica
 LFO (banda) (de l'acrònim anterior Low Frequency Oscillator), grup musical històric de música electrònica originari d'Anglaterra
 LFO (mecha) (de l'acrònim en anglès de Light Finding Operation), nom genèric dels personatges mecha de la sèrie anime japonesa Eureka Seven